Франческо Мария II делла Ровере (; ,  — , ) — последний герцог Урбино из династии делла Ровере.

Биография 
Франческо Мария II был сыном герцога Урбино Гвидобальдо II делла Ровере и его супруги, пармской принцессы Виктории Фарнезе. Воспитывался в 1565—1568 годах при дворе испанского короля Филиппа II. После смерти отца в 1574 году занял трон Урбино. В 1585 году король Филипп II принял его в орден Золотого руна.

В своём первом браке, в 1570 году, Франческо Мария II женился на Лукреции д’Эсте, дочери герцога Феррары Эрколе II. Этот брак был бездетным, и в 1576 году последовал развод. Однако Франческо Марии, для сохранения герцогства Урбино за представителями рода делла Ровере необходим был наследник мужского пола; в противном случае герцогство переходило бы под власть Папского государства. Поэтому после смерти Лукреции в 1599 году, он женился вторично, на своей кузине Ливии делла Ровере (1585—1641), которая была младше Франческо Марии на 36 лет. 16 мая 1605 года у них родился наследник, Федерико Убальдо, который, однако, скончался в 1623 году, по всей видимости от отравления.

Так как у герцога уже не могло быть прямых наследников, в 1625 году Франческо Мария передал управление над Урбино римскому папе Урбану VIII и последние годы провёл в уединении в Урбино. После смерти герцога в 1631 году Урбино окончательно вошло в состав Папской области. Внучка Франческо Марии, дочь его сына Федерико Убальдо — Виттория, вышедшая замуж за Великого герцого Тосканского Фердинандо II Медичи, получила по завещанию богатое картинное собрание герцогов Урбино, ставшее одной из основ галереи Уффици во Флоренции.

Делла Ровере
Герцоги Урбино
Кавалеры ордена Золотого руна